Флаг Костромско́го муниципального района Костромской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён в 29 июня 2006 году и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2642.

Флаг составлен на основании герба Костромского муниципального района по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 

Флаг Костромского муниципального района представляет собой прямоугольное зелёное полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее у древка голубую полосу в 1/9 полотнища, отделённую от зелёной части узкой белой полоской (в 1/90 полотнища) и в крыже у полосы — изображение коровы в белом, сером и чёрном цветах.

Обоснование символики 
Флаг Костромского района состоит из нескольких частей, которые аллегорически показывают, что район по бо́льшей части занимается сельскохозяйственным и животноводческим ремеслом, особенно на это указывает преобладающий зелёный цвет полотнища. 

 Корова — символ достатка, щедрости, процветания; в духовном смысле — это символ терпения, доброты, смиренности, покорности.
 Белый цвет (серебро) — символ веры, чистоты, искренности, чистосердечности, благородства, откровенности.
 Зелёный цвет в геральдике — цвет природы, означает плодородие полей, приспособляемость, здоровье.
 Голубая полоса аллегорически показывает реку Волгу. Голубой цвет (лазурь) — символ красоты, истины, чести и добродетели.

Также базой для бурного регионального развития мясо-молочного животноводства послужила выведенная в 1944 году в Костромской сельскохозяйственной академии посёлка Караваево уникальная порода коров — одна из наиболее высокопродуктивных пород молочно-мясного направления.

См. также 
Все муниципальные образования Костромского муниципального района имеют свои утверждённые флаги:

Примечания 

Флаги с изображением быка